Motherby ist der Familienname folgender Personen:

 George Motherby († 1793), Arzt in England und Ostpreußen
 Johanna Motherby (1782–1842), Salonnière, Gesellschafterin und Briefautorin
 Robert Motherby (1736–1801), Freund Immanuel Kants
 Robert Motherby (Politiker) (1808–1861), deutscher Arzt, Gutsbesitzer und Parlamentarier
 William Motherby (1776–1847), Arzt und Landwirt in Ostpreußen